een vuurboet
 de Vuurbaak van Katwijk aan Zee
 Vuurbaak (uitgeverij)